Американський штат Небраска поділяється на 93 округи.

Небраска